Mit Massenauswanderung der Pfälzer werden verschiedene historische Episoden der massenhaften Auswanderung von Pfälzern in verschiedene Zielländer bezeichnet:

 Massenauswanderung der Pfälzer (1709), vor allem über England in die nordamerikanischen Kolonien
 Massenauswanderung der Pfälzer (1710–1776)
 Massenauswanderung der Pfälzer (1776–1815)